Velký Újezd steht für folgende Orte in Tschechien:

 Velký Újezd, Minderstadt im Okres Olomouc
 Velký Újezd, Ortsteil von Chorušice, Okres Mělník
 Velký Újezd (Kojatice), Ortsteil von Kojatice, Okres Třebíč
 Velký Újezd, Ortsteil von Býčkovice, Okres Litoměřice
 Velký Újezd, früherer Name der Gemeinde Panoší Újezd, Okres Rakovník